Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du 7 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Chris Evert.

Résultats en simple

Parcours 
30 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1977
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1977
Sport en février 1977